Als Brüsseler Konferenz wurden unter anderem bezeichnet
 die Brüsseler Konferenz von 1874 zu den Gesetzen und Gebräuchen des Krieges
 die Brüsseler Konferenz von 1935 der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)
 die Brüsseler Konferenz von 1937 über den japanisch-chinesischen Krieg.